Футбольная Конференция Англии 1995/96 — 17-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Третий дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Моркам (из Северной Премьер-лиги)
 Хенсфорд Таун (из Южной Футбольной лиги)
 Слау Таун (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Мертир-Тидвил (в Южную Футбольную лигу)
 Стаффорд Рейнджерс (в Северную Премьер-лигу)
 Йовил Таун (в Истмийскую лигу)

Турнирная таблица 

1 «Стивенидж Боро» не вышел в Футбольную лигу, потому что не отвечал требованиям лиги.

Ссылки 
 Официальный сайт

1995
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1995 году
Спорт в Великобритании в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996